Мавр — имя, которое носили некоторые святые:

 Мавр (ученик Бенедикта), монах, память 15 января
 Мавр из Вероли, епископ Вероли
 Мавр Туринский, мученик, память 25 января
 Мавр, воин, мученик, пострадал вместе с Папией (Papia), празднование 29 января (см. также о мучениках Мавре и Папии, поминаемых 7 июня)
 Рабан Мавр, богослов, память 4 февраля
 Мавр из Лавелло, священномученик, празднование 2 мая
 Мавр Римский, мученик, пострадал с иными, память 19 марта
 , празднование 27 июля
 Мавр из Чесены, епископ, память 21 ноября
 Мавр Поречский, священномученик, епископ Пореча, память 21 ноября
 Мавр Печский, епископ, память 25 октября
 Мавр Веронский, празднование 30 октября
 Мавр Римский, мученик, память 10 декабря
 Мавр и Венерия, супруги, мученики, память 25 октября

См. также 
 Мавра Константинопольская, мученица, память 30 ноября
 Мавра из Труа, дева, память 21 сентября
 Мавра Фиваидская, мученика, пострадала с супругом по имени Тимофей, память 3 мая
 Маврелий из Имолы, епископ, день памяти 6 мая
 Маврелий из Вогенцы, епископ, память 7 мая
 Маврикий Апамейский, воин, мученик, память 22 февраля
 Маврикий Лангоннетский, игумен, память 29 сентября
 Маврикий Фивейский, воин, мученик, память 22 сентября
 Маврикий из Пинероло, мученик из Северной Африки, пострадал с Георгием и Тиверием, память 24 апреля
 Маврилий Миланский, епископ, память 31 марта
 Маврилий Анжерский, епископ, память 13 сентября
 Маврин Аженский, мученик, память 25 ноября
 Маврин Кёльнский, игумен, память 10 июня
 Мавронт из Маршьенна, игумен, память 5 мая
 Мавронт Марсельский, епископ, память 21 октября
 Мауро

Примечания